Джонс, Ричард:
 Джонс, Ричард (1790—1855) — английский экономист.
 Джонс, Ричард Тимоти (род. 1972) — американский актёр и продюсер.